Ablach ist ein geographischer Name und Namensbestandteil

von Gewässern:
 Ablach (Donau), südlicher Nebenfluss der Donau bei Mengen, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Alte Ablach, linker Zufluss der Ablach beim Wohnplatz Bahnstation Schwackenreute, Schwackenreute, Mühlingen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg

eines Ortes:
 Ablach (Krauchenwies), Ortsteil der Gemeinde Krauchenwies, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg

Siehe auch:

 Albach